{{Infobox Bande dessinée
 | charte               = histoire
 | titre                = Le Pirate bleu
 | titre original       =
 | titre autre          = 
 | série                = Tif et Tondu
 | numéro               = 16
 | image                = 
 | légende              = 
 | dessin               = 
 | scénario             = 
 | auteur               = Fernand Dineur
 | couleur              = 
 | assistant            = 
 | genre                = 
 | thèmes               = 
 | personnages          = 
 | lieu                 = 
 | époque               = 
 | langue               = Français
 | pays                 = 
 | éditeur              = 
 | collection           = 
 | prépublication       = Héroïc-Albums
 | première publication =  dHéroïc-Albums | support              = 
 | périodicité          = 
 | ISBN                 = 
 | nombre de pages      = 
 | nombre d'albums      = 
 | adaptation           = 
 | album précédent      = 
 | album suivant        =
 | divers               =  
}}Le Pirate bleu est la seizième histoire de la série Tif et Tondu de Fernand Dineur. Elle est publiée pour la première fois dans le  dHéroïc-Albums.

Univers

Résumé 
En Inde, Tif et Tondu sont victimes du chantage de la puissante bande du Pirate Bleu, qui exige mille livres contre leurs vies. Ils fuient courageusement jusqu'à Pondichéry, mais le Pirate les y a suivis. Tif veut rosser la bande ; à la place lui et Tondu se font assommer, et Tif est pris en otage contre une rançon de deux mille livres.

Plutôt que de payer, Tondu se glisse à bord du navire du Pirate Bleu, en échappant de justesse à des crocodiles. Avec Tif délivré, il maîtrise l'équipage avant de libérer deux prisonniers et de trouver la liste des alliés du Pirate.

Seul ce dernier échappe au coup de filet qui suit ; assoiffé de revanche, il capture à nouveau Tif pour le sacrifier à un dieu indien. Tondu intervient, met en fuite les sbires restants et défait leur chef. Tif s'étant tordu la cheville, le Pirate doit le porter sur son dos jusqu'en ville, où ils font une seconde entrée triomphale, après celle que leur avait valu leur première victoire.

Personnages 
 Tif et Tondu
 Le Pirate Bleu et ses hommes
 Les prisonniers : Tom Flic, chef de la police de Pondichéry, et le prince Agor, fils du rajah Depaal

Historique

Publication

Revues

Album

Lien externe 

Histoire de Tif et Tondu
Histoire publiée dans Héroïc-Albums
Histoire publiée pour la première fois en 1949